Бундеста́г ( — федеральное собрание, от Bund (союз, федерация) и Tag, Tagung (собрание, заседание) — однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики Германия.

Бундестаг избирается каждые четыре года.

Предыстория

Германская империя (1871—1918) 
После образования Германской империи согласно имперской конституции был учреждён общегерманский парламент — рейхстаг.

Имперский рейхстаг состоял из 384 депутатов (после 1874 года — из 397), избираемых на три года (с 1888 года — на 5 лет) на основе всеобщего, равного, тайного голосования. Распределение мест осуществлялось согласно мажоритарной избирательной системе. Правом голоса обладали все граждане мужского пола, достигшие возраста 25 лет.
Основная борьба за места в рейхстаге разворачивалась между пятью наиболее популярными партиями, к которым относились национал-либеральная, лево-либеральная, консервативная, центристская и социал-демократическая.

С 1894 года заседания проходят в том же здании, в котором заседает современный бундестаг.

Веймарская республика (1918—1933) 
В результате ноябрьской революции Германия перешла от монархии к республиканской форме правления. Принятая в 1919 году конституция утверждала рейхстаг в качестве национального парламента. Функции рейхстага включали в себя издание законов, в том числе принятие бюджета, а также контроль за исполнительной властью. Члены рейхстага избирались сроком на 4 года по пропорциональной системе. Минимальный возраст, необходимый для участия в голосовании, был понижен с 25 до 20 лет, кроме того, было введено женское избирательное право.

Партийная система Веймарской республики была в значительной степени унаследована от партийной системы Германской империи. В период с 1919 по 1932 годы наиболее сильной партией оставалась СДПГ. Кроме неё, важную роль в политической жизни Германии играли Немецкая народная партия, Немецкая национальная народная партия (НННП), Немецкая демократическая партия, Партия центра, Баварская народная партия, коммунисты и национал-социалисты.
В результате выборов 1932 года НСДАП и НННП получили 33,09 % и 8,34 % соответственно, что позволило им сформировать коалиционное правое правительство под руководством Гитлера.

Нацистская Германия (1933—1945) 
В марте 1933 года рейхспрезидентом был подписан декрет «О защите немецкого народа», дающий правительству право вводить новые законы без участия рейхстага. После принятия декрета сессии рейхстага проводились редко и предназначались только для одобрения решений правительства. Последнее собрание рейхстага произошло 26 апреля 1942 года.

После поджога здания рейхстага заседания проводились в здании Кролль-оперы.

История Бундестага

Бундестаг Западной Германии 
В 1949 году в западной Германии была принята новая конституция. Её авторы постарались учесть ошибки, допущенные в Веймарской конституции. В результате национальный парламент, названный бундестагом, получил широкие полномочия и стал единственным федеральным органом власти, избиравшимся гражданами напрямую.

До объединения Германии парламентские сессии проходили в Бонне. Западный Берлин официально находился вне юрисдикции ФРГ, поэтому его граждане не могли напрямую участвовать в формировании бундестага; они могли лишь направлять в него делегатов, не обладающих правом голоса. 

В бундестаге, избранном в 1949 году, было 402 депутата. С 1953 года количество мест составляло около 500 мест.

Бундестаг объединенной Германии 

После объединения Германии в 1990 году состав бундестага был расширен до 662 мест и с тех пор количество мест значительно не меняется. С 1999 года бундестаг заседает в здании рейхстага.

Бундестаг избирается населением страны, имеющим избирательные права, сроком на четыре года. Досрочный роспуск парламента возможен только в виде исключения и входит в компетенцию федерального президента.

В настоящее время в бундестаге 709 депутатов. Изменение числа депутатов после каждых выборов связано с  (Überhangmandate) и  (Ausgleichsmandate).

Статус

Порядок формирования 
Выборы проводятся по смешанной системе. Каждый избиратель голосует по двум спискам: в первом он выбирает кандидата, избираемого по мажоритарной системе, во втором — по партийному списку. Парламентские места получают только те партии, которые или набрали не менее 5 % голосов, поданных за свой партийный список, или победили не менее чем в трёх одномандатных округах. Количество мест, получаемых прошедшей в бундестаг партией, пропорционально количеству голосов, поданных за её список, и вычисляется по методу Сент-Лагю. Эти места заполняются теми кандидатами от партии, которые одержали победу в своих одномандатных округах. Если таких кандидатов меньше, чем полученных партией мандатов, то оставшиеся парламентские места заполняются согласно партийному списку. Если же кандидатов от партии, победивших в одномандатных округах, больше, чем общее количество мандатов, полученных партией, то для таких кандидатов в бундестаг вводятся мандаты на переуступку мест.

Подсчёт голосов на общенациональном уровне осуществляет Федеральный избирательный комитет (Bundeswahlausschuss), во главе с Федеральным избирательным руководителем (Bundeswahlleiter), на региональном уровне — земельный избирательный комитет (Landeswahlausschuss), во главе с земельным избирательным руководителем (Landeswahlleiter), на районном уровне — районный избирательный комитет (Kreiswahlausschuss), во главе с районным избирательным руководителем (Kreiswahlleiter), избирательные правления (Wahlvorstand) во главе с избирательным старостой (Wahlvorsteher).

Функции 

Важнейшие функции бундестага: принятие законов, выборы федерального канцлера и контроль за деятельностью правительства.
На заседаниях парламентских комитетов осуществляется основная работа по подготовке законов. В ходе заседаний должны быть согласованы политическая воля и знания экспертов в соответствующей области. На комитеты возложена основная работа по парламентскому контролю за деятельностью правительства.

Это относится ко всем комитетам, начиная от комитета по внешней политике и заканчивая комитетом по бюджету. В комитет по петициям бундестага с прошениями и жалобами напрямую может обратиться любой гражданин.
Депутаты бундестага избираются в ходе всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании. Они являются представителями всего народа, не связаны наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести. Поэтому исключение или выход из партии не влекут за собой лишение мандата. Согласно своей партийной принадлежности депутаты объединяются во фракции, если для этого у них имеется необходимый минимум депутатских мест. Численность фракции определяет число её представителей в комитетах. Председатель бундестага по традиции избирается из рядов сильнейшей фракции. Он ведёт пленарные заседания и следит за соблюдением парламентского регламента.

Органы бундестага 
 Председатель бундестага (Präsident des Deutschen Bundestages) ведёт заседания
 Заместители председателя бундестага (Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages) по одному от каждой фракции
 Президиум бундестага (Präsidium) состоит из председателя бундестага и всех его заместителей
 Совет старейшин (Ältestenrat)
 Комитеты (Ausschüsse), состоят из председателей (Vorsitzender), заместителей председателя (Stellvertrеtender Vorsitzender) и членов
 Фракции (Fraktion), возглавляются правлениями (Fraktionsvorstand), состоящими из фракционного председателя (Fraktionsvorsitzende), заместителей председателя (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender), парламентских директоров (Parlamentarischer Geschäftsführer).
 Администрация бундестага (Verwaltung des Deutschen Bundestages) - орган, обеспечивающий материально-техническое обеспечение Бундестага, возглавляется Директором Бундестага (Direktor beim Deutschen Bundestag)
 Полиция бундестага (Polizei beim Deutschen Bundestag)

Комитеты 
Конституция предусматривает следующие комитеты:
 Оборонный комитет (Verteidigungsausschuss) (до 1956 года — Комитет европейской безопасности)
 Комитет иностранных дел (Auswärtiger Ausschuss)
 Комитет по делам Европейского Союза (Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union)
 Петиционный комитет (Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages)

Выплаты депутатам 
Оклады депутатов бундестага не повышались с 2003 по 2007 год. СДПГ выступила с инициативой создать при федеральном президенте независимую комиссию, призванную определять размер выплат депутатам. В 2007 году руководители фракций ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге договорились о поэтапном повышении выплат депутатам, предполагающем ежемесячный рост заработной платы на 9,4 % до 2009 года, уровень которой в итоге должен составить 7700 евро ежемесячно.

В 2008 году группа граждан ФРГ подала жалобу на положения немецкого налогового законодательства, позволяющего депутатам бундестага получать дополнительно к своим служебным окладам свободное от налогообложения пособие на покрытие служебных расходов, составляющее до  евро в год. В основе иска лежало утверждение, что существующее правило противоречит конституционному принципу равенства, поскольку простые трудящиеся могут освобождать от налогообложения представительские расходы на сумму не более 920 евро в год, однако Федеральный финансовый суд в Мюнхене отклонил жалобу, обосновав своё решение тем, что депутатов бундестага, в силу особых обязательств, вытекающим из их мандата, нельзя сравнивать с другими категориями трудящихся.

Зарплата депутата бундестага ФРГ с 1 июля 2017 года составляет 9542 евро в месяц.

См. также 
 Бундесрат
 Государственный строй ФРГ

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Бундестаг на политическом атласе
 ФРГ. Справка на сайте МИД РФ

Государственное устройство Германии
Германия
Юридические организации Германии